Pendragon o Pen Draig, che significa "testa di drago" (riferendosi allo stendardo militare), è un titolo celtico e il nome di molti sovrani della Britannia (odierna Inghilterra)

Personaggi storici
Ambrosius Aurelianus –  figlio di Costantino III, è definito "Pendragon" nel Ciclo della Vulgata
Uther – fratello di Ambrosio Aureliano, è chiamato Uther Pendragon perché fu ispirato da una cometa a forma di drago (nel Ciclo della Vulgata prese il nome dal fratello)

Personaggi immaginari
Re Artù (King Arthur Pendragon) – leggendario figlio di Uther
Arthur (Arthur Pendragon) – personaggio di Shrek
Artù (Arthur Pendragon) – personaggio della serie televisiva Merlin
 Pendragon – uno dei falsi nomi dietro cui si nasconde il mago Howl, protagonista del romanzo e del film omonimo Il castello errante di Howl
 Titano leggendario dei campioni: Pendragon – personaggio nella seconda serie del cartone animato italiano prodotto dalla Rainbow: Huntik Secrets & Seekers

Luoghi
 Castello di Pendragon  (Pendragon's castle)  – a Mallerstang dale, Cumbria, a sud di Kirkby Stephen, in stato di rovina, la leggenda ne attribuisce la costruzione a Uther

Altro
 Pendragon – gruppo musicale neoprogressive britannico
 Pendragon – casa editrice di Bologna
 Pendragon –  gioco di ruolo edito da Chaosium
 Pendragon – capitale del Sacro Impero di Britannia nell'universo immaginario del manga e anime Code Geass: Lelouch of the Rebellion.